Die 17. Etappe der Tour de France 2013 findet am 17. Juli 2013 statt. Sie führt als Einzelzeitfahren von Embrun über 32 km nach Chorges.

Aufgaben 
 Jean-Christophe Péraud (81) – Aufgabe während der Etappe
 Gorka Izagirre (113) – Nicht zur Etappe angetreten

Zwischenzeiten

Bergwertungen

Punktewertungen

Weblinks 
 Ergebnisse und Wertungen
 Rennverlauf (siehe Depeschen)

Etappe 17
201317
Sportveranstaltung in Embrun
Chorges